Квіту́ча ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Квітуча вулиця — вулиця в місті Вінниця.
 Квітуча вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Квітуча вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Квітуча вулиця — вулиця в місті Київ.
 Квітуча вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Квітуча вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці